Balderstone – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w Rochdale
 Balderstone – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire